Seelmann ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Seelmann (1852–1919), Präsident der Königlichen Oberzolldirektion für die Provinz Sachsen
 Andreas Seelmann (1732–1789), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Speyer 
 Hanne Seelmann-Holzmann (* 1956), deutsche Soziologin und Unternehmensberaterin
 Hans-Dieter Seelmann (* 1952), deutscher Fußballspieler

 Peter Theodor Seelmann (1656–1730), ungarischer lutherischer Theologe
 Ruth Seelmann (1914–2010), deutsche Schriftstellerin
 Wilhelm Seelmann (1849–1940, eigentlich Wilhelm Seelmann-Eggebert), deutscher Bibliothekar, Philologe und Germanist

Seelmann ist der ehemalige Name von:
 Rownoje (Saratow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saratow, Russland

Siehe auch:
 Seelmann-Eggebert
 Seelemann